In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Dampit (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Malang van de provincie Oost-Java 
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Dampit (Cicalengka), een plaats in het regentschap Bandung van de provincie West-Java
 Dampit (Dampit), een plaats in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Dampit (Windusari), een plaats in het regentschap Magelang van de provincie Midden-Java